Candedo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Candedo (Murça)
 Candedo (Vinhais)